Pakeha steht für:
 Pākehā, maorische Bezeichnung für die europäischen Siedler Neuseelands
 Pakeha (Gattung), wissenschaftlicher Name einer Spinnengattung aus der Familie der Finsterspinnen